Гарская волость — волость в составе Дмитровского и Ленинского уездов Московской губернии. Существовала до 1929 года. Центром волости было село Гари (в 1932 году вошло в состав Запрудни как микрорайон Гари), а с 1926 года — пгт Вербилки.

По данным 1918 года в Гарской волости Дмитровского уезда было 5 сельсоветов: Гарский, Надмошенский, Ново-Никольский, Пупихинский, Тарусовский.

15 августа 1921 года Гарская волость была передана в Ленинский уезд.

По данным 1923 года в Гарской волости было 9 сельсоветов: Вербилковский, Гарский, Запруднянский, Надмошенский, Ново-Никольский, Паньковский, Парфеновский, Татьянинский, Тарусовский. 31 марта 1932 года к Гарской волости была присоединена большая часть Нушпольской волости (Аймусовский, Гуслевский, Кушковский, Нушпольский, Павловический, Семеновский, Стариковский с/с).

В 1924 году Запруднянский с/с был присоединён к Гарскому, Ново-Никольский — к Татьянинскому, Паньковский — к Надмошенскому. Парфеновский с/с был переименован в Пупихинский.

В 1925 году Татьянинский с/с был переименован в Ново-Никольский. Пупихинский с/с был присоединён к Тарусовскому.

В 1926 году Вербилковский с/с был присоединён к Тарусовскому.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1929 году Гарская волость была упразднена.

Примечания 

Волости Дмитровского уезда Московской губернии
Волости Ленинского уезда Московской губернии